Лайнате () — город в Италии, в провинции Милан области Ломбардия.

Население составляет 24 146 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 1942 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 20020. Телефонный код — 02.

Покровительницей коммуны почитается святая Анна, празднование 26 июля.

Города-побратимы 
  Росице, Чехия (2004)
  Стренчский край, Латвия (2004)

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 

Города Италии